Рибейра-ду-Помбал () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Баия. Население составляет 	309 450	 человек (на 2010 год). Площадь — 	8 228,979	 км². Плотность населения — 	37,60	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 592 254 751,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1981,01 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,581 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Адустина
 Антас
 Банзаэ
 Сипо
 Сисеру-Дантас
 Фатима
 Элиополис
 Итапикуру
 Нова-Сори
 Нову-Триунфу
 Олиндина
 Парипиранга
 Рибейра-ду-Ампару
 Рибейра-ду-Помбал

Микрорегионы штата Баия